Заболо́тье — деревня в Великолукском районе Псковской области России. Входит в состав Шелковской волости.

География 
Расположена на востоке волости на левом берегу реки Кунья, в 14 км к востоку от границы райцентра Великие Луки. Остановочный пункт 297-й км (платформа Заболотье) на участке Великие Луки — Торопец — Бологое. К востоку находится деревня Гаписово.

Население 

Численность населения деревни по оценке на начало 2001 года составляла 104 жителя.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Великолукского района. Шёлковская волость

Населённые пункты Великолукского района